Akademija umetnosti (izvirno bosansko Akademija umjetnosti u Banjoj Luci), s sedežem v Banjaluki, je akademija, ki je članica Univerze v Banja Luki.

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran  (v bosanščini)

Izobraževalno-raziskovalne ustanove v Banja Luki
Članice Univerze v Banja Luki
Izobraževalno-raziskovalne ustanove, ustanovljene leta 1998